Porrex is de naam van verschillende mythische Britse koningen:

 Porrex I
 Porrex II